В состав жудеца Сиби́у входит 53 коммуны:

Ссылки 
 Населённые пункты жудеца Сибиу 

Коммуны Сибиу
Списки:Румыния